Tadeusz Olszański – ur. 1929, tłumacz literatury węgierskiej
 Tadeusz A. Olszański – ur. 1950, publicysta, politolog, tłumacz J.R.R. Tolkiena